Velo-Vocha (,   –  ) ist eine Gemeinde im Norden der griechischen Halbinsel Peloponnes. Sie wurde 2011 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Velo und Vocha gebildet, die ihrerseits 1997 aus 15 kleinen Gemeinden gebildet wurden. Größte Siedlung und Gemeindesitz ist die Stadt Zevgolatio mit 4697 Einwohnern; weitere städtische Siedlungen sind Vrachati (3338 Ew.) und Velo (3203 Ew.). Velo-Vocha liegt an der peloponnesischen Nordküste an der Straßen- und Eisenbahnverbindung Korinth-Patras und erstreckt sich rund 15 Kilometer weit ins gebirgige Landesinnere, wo es im Süden an Nemea grenzt. Die westliche Nachbargemeinde ist Sikyona, im Osten grenzt Velo-Vocha an Korinth.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 15 Gemeinden haben seit 2011 des Status von Stadtbezirken (Ez. gr. dimotiki kinotita) bzw. Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen einen Rat als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Velo – Δημοτική Ενότητα Βέλου – 8.061
 Stadtbezirk Velo – Δημοτική Κοινότητα Βέλου – 3.203
 Velo – Βέλο – 3.096
 Sateika – Σαταίικα – 107
 Ortsgemeinschaft Ellinochori – Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου – Ελληνοχώρι – 335
 Ortsgemeinschaft Kokkoni – Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου – Κοκκώνι – 1.056
 Ortsgemeinschaft Krines – Τοπική Κοινότητα Κρηνών – Κρήνες – 780
 Ortsgemeinschaft Nerantza – Τοπική Κοινότητα Νεράντζης – Νεράντζα – 636
 Ortsgemeinschaft Poullitsa – Τοπική Κοινότητα Πουλλίτσης – Πουλλίτσα – 696
 Ortsgemeinschaft Stimanga – Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας – Στιμάγκα – 981
 Ortsgemeinschaft Tarsina – Τοπική Κοινότητα Ταρσινών – Ταρσινά – 374
 Gemeindebezirk Vocha – Δημοτική Ενότητα Βόχας – 10.966
 Stadtbezirk Vrachati – Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου – Βραχάτι – 3.338
 Stadtbezirk Zevgolatio – Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατείου – 4.697
 Zevgolatio – Ζευγολατείο – 4.363
 Kalentzi – Καλέντζι – 334
 Ortsgemeinschaft Bolati – Τοπική Κοινότητα Μπολατίου – Μπολάτι – 767
 Ortsgemeinschaft Chalki – Τοπική Κοινότητα Χαλκείου – Χαλκί – 439
 Ortsgemeinschaft Evangelistria – Τοπική Κοινότητα Ευαγγελιστρίας – Ευαγγελίστρια – 308
 Ortsgemeinschaft Soulinari – Τοπική Κοινότητα Σουληναρίου – Σουληνάρι – 397
 Ortsgemeinschaft Vochaiko – Τοπική Κοινότητα Βοχαϊκού – Βοχαϊκό – 1.020

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes
Geographie (Korinthia)